Lisa Daniels, attrice britannica (1930-2010) 
Lisa Daniels, giornalista corrispondente della NBC
Lisa Daniels,  attrice pornografica colombiana
Lisa Daniels, nuotatrice neozelandese